«Титан-3A» — американская ракета-носитель среднего класса, семейства Титан.

История создания

Конструкция

История пусков

Галерея

См. также 
 Антарес
 Афина
 Сравнение ракет-носителей среднего класса
 Минотавр
 Музей авиации и космонавтики (Париж)

Примечания

Литература

Статьи

Ссылки 
 
 

Ракеты-носители США
Ракетно-космическая техника Lockheed Martin